Catalonië, een regio in Spanje

En naar zaken die de naam van die regio hernemen:
Plaça de Catalunya, een centraal plein in Barcelona
Station Catalunya, een metrostation onder dat plein
Circuit de Barcelona-Catalunya, een racecircuit in Spanje